BVH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vilhena (RO) (Brasile)